Manuel Rosas (1912–1989) mexikói labdarúgó
 Manuel Rosas (1983) mexikói labdarúgó
hasonló
 Juan Manuel de Rosas (1793–1877) argentin diktátor